Гулры́пшский райо́н () — район Республики Абхазии.

Районный центр — посёлок Гулрыпш. Крупнейшие населённые пункты: Гулрыпш, Цабал, Ажара.

История 

19 февраля 1943 года из состава Сухумского района Абхазской АССР был выделен новый район под названием Гульрипшский: он включил следующие сельсоветы: Гульрипшский, Ажарский, Азантский, Латский, Захаровский, Цебельдинский, Ольгинский, Мерхеульский (позднее из него выделен также Багмаранский), Маджарский, Драндский, Бабушерский, Владимировский и Анастасиевский.

10 апреля 1959 года Гульрипшский район был упразднён, а его территория передана в Сухумский район. 23 ноября 1963 года район был восстановлен.

Население 

По данным на 2003 год, включая Верхний Кодор, контролировавшийся до 2008 года Грузией, из  жителей района 47,1 % населения составляли армяне, 24,5 % — абхазы, 13,6 % — грузины, 12,1 % — русские, 0,6 % — греки, 0,6 % — украинцы.

Национальный состав района по переписям населения 2003 и 2011 гг.:

По предварительным данным переписи 2011 года, численность населения района, включая территорию Верхнего Кодора, составила  человек. По итоговым данным переписи 2011 года —  человек.

Главы администрации района 
 Михаил Логуа (2005—2011);
 Эшба Тимур Владимирович (2011—2014);
 Барателия Аслан Юрьевич (с 2014 года).

Примечания 

Гулрыпшский район